Yohan Mollo (ur. 18 lipca 1989 w Martigues) – francuski piłkarz grający na pozycji pomocnik w Hyères FC.

Kariera klubowa 
Karierę zaczynał w AS Monaco. W Ligue 1 zadebiutował 12 października 2008 roku w przegranym meczu z OGC Nice. 5 lipca 2010 roku przeszedł na zasadzie wypożyczenia do SM Caen. 24 lipca 2011 roku podpisał kontrakt z Granada CF. Po sezonie został wypożyczony do AS Nancy.

1 lipca 2012 roku podpisał kontrakt z AS Nancy.

1 września 2013 roku podpisał kontrakt z AS Saint-Étienne za kwotę 4 mln euro. W 2015 wypożyczono go do Krylji Sowietow Samara.

Stan na: koniec sezonu 2020/2021

Życie prywatne 
Yohan Mollo jest kuzynem obrońcy Jacques Abardonado i napastnika André-Pierre Gignac..

Bibliografia

Przypisy 

Francuscy piłkarze
Piłkarze AS Monaco FC
Piłkarze SM Caen
Piłkarze Granady CF
Piłkarze AS Nancy
Piłkarze AS Saint-Étienne
Piłkarze Krylji Sowietow Samara
Piłkarze Zenitu Petersburg
Piłkarze Fulham F.C.
Piłkarze Ar-Rajjan SC
Piłkarze FC Sochaux-Montbéliard
Piłkarze Panathinaikosu AO
Piłkarze US Orléans
Ludzie urodzeni w Martigues
Urodzeni w 1989